est un arrondissement dans plusieurs villes japonaises :
 Aoba-ku (Sendai) ;
 Aoba-ku (Yokohama).